Lais (Bengkulu Utara), een onderdistrict van het regentschap Bengkulu Utara in de Indonesische provincie Bengkulu
 Lais (Midden-Celebes), een dorp in de Indonesische provincie Midden-Celebes
 Lais (Musi Banyuasin), een onderdistrict van het regentschap Musi Banyuasin in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
 Lais (rivier), een rivier in Zweden
 Lais (Zuid-Sumatra), een bestuurslaag
 Lais van Marie de France, een reeks van twaalf korte, verhalende gedichten in de Anglo-Normandische taal
 Laïs, een Belgische folkgroep
 Bretonse lai, een soort romance in de Franse en Engelse middeleeuwse literatuur